Махневич Назар Ярославович — український військовослужбовець, сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Українські прізвища